Miejscowości w USA:
 Lauderdale – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Ramsey
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lauderdale (ang. Lauderdale County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Lauderdale (ang. Lauderdale County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Lauderdale (ang. Lauderdale County) – w stanie Tennessee